Las Golondrinas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Golondrinas, Acacoyagua, 
 Las Golondrinas, delstaten Mexiko, Jiquipilco, 
 Las Golondrinas, Ocosingo, 
 Las Golondrinas, San Luis Potosí, San Nicolás Tolentino,